Korpholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpholm, Korpo, 
 Korpholm, Nagu,

Se även
Korpholmi
Korpholmen
Korpholmarna
Korpholminletto
Koppholm

Robotskapade Finlandförgreningar